André Daguin (1935-2019), un ancien chef étoilé français ;
 Arthur Daguin (1849-1944), un ingénieur, magistrat, historien, collectionneur et philanthrope français ;
 Clément Daguin (1992-), un joueur français de rugby à XV ;
 Eugène Daguin (1849-1888) un ingénieur français ;
 la machine Daguin, une machine à oblitérer ;
 Fernand Daguin (1889-1948), un géologue français  ;
 Sophie Daguin (1801-1881), une danseuse française.